Owraschnoje () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Owraschnoje (Archangelsk), Dorf im Rajon Konoscha, Oblast Archangelsk
 Owraschnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Nickelsdorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Owraschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), untergegangener Ort (Wilhelmshöhe, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Owraschnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Blumental, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Owraschnoje (Tomsk), Dorf im Rajon Tomsk, Oblast Tomsk